Le pincé, un ornement mélodique.
 Pincé est un patronyme qui désigne une commune, un monument historique ainsi que plusieurs personnages de la Renaissance.

Commune 
 Pincé est une commune située dans le département de la Sarthe, sur la rivière Sarthe, située dans la région des Pays de la Loire et de l'ancienne province d'Anjou.

Monument 
 Le logis Pincé, bâtiment de "style Renaissance" superbement conservé, édifié entre 1525 et 1535, par l'architecte angevin de la Renaissance Jean Delespine à la demande de son propriétaire Jean de Pincé, maire d'Angers.

Personnages 
 Christophe de Pincé, né en 1507, lieutenant criminel à la sénéchaussée d'Angers, sénéchal et maire d'Angers.
 Hervé de Pincé, échevin, enseignant, docteur et maire d'Angers.
 Jean de Pincé, (1480-1538), Seigneur de Pincé, lieutenant criminel de la sénéchaussée d'Angers et maire d'Angers.
 Mathurin de Pincé, bailli et maire d'Angers.
 Pierre de Pincé, (1455-1511), noble angevin, Maître d'hôtel du roi, maire d'Angers et poète.